Polibutadiè, polímer sintètic
 Partit Burgès Democràtic (BDP/PBD), partit polític de Suïssa
 Partit Unió Democràtica Albanesa (en albanès Partia Bashkimi Demokrat Shqipëtar), partit polític d'Albània